L'XI edizione del campionato europeo di scherma si è svolta nel 1998 a Plovdiv, in Bulgaria.

Risultati

Uomini

Donne

Medagliere

 1998
Competizioni sportive a Plovdiv
Scherma a Plovdiv
Scherma nel 1998